Этилацетат — название ряда химических соединений:

 Этилацетат — бесцветная летучая жидкость с резким запахом, также известная, как этиловый эфир уксусной кислоты
 Этилацетат креатина — одна из добавок на основе креатина, способствующая улучшению спортивных показателей и развитию мышц, также известная, как этиловый эфир креатина

См. также 

 Этилацетоацетат